DDR-Fußball-Oberliga 1969/1970 var Östtysklands högstadivision i fotboll den säsongen, bestod av 14 lag, och vanns av FC Carl Zeiss Jena.

Sluttabell

Källor

RSSSF, hämtdatum, 3 maj 2012

Fotbollssäsongen 1969/1970
1969/1970
1969 i Östtyskland
1970 i Östtyskland